Лисец може да се отнася за:

Планини и върхове 
 Лисец, планина в Западна България;
 Лисец, дял от Централния Предбалкан, България;
 Лисец, най-високият връх (1073 m) на рида Лисец;
 Лисец, връх (1386 m) в Средна гора;
 Лисец, планина в Гърция на границата между дем Лерин и дем Костур, Гърция;
 Лисец, най-високият връх на планината Плачковица в Северна Македония;
 Лисец, най-високият връх на планината Голешница в Северна Македония.

Села 
 Лисец, село в Област Кюстендил, България;
 Лисец, село в Област Ловеч, България;
 Лисец, село в Софийска област, България;
 Лисец, село в Община Тетово, Северна Македония.